Marcus Flemström (ur. 17 kwietnia 1999) – szwedzki skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2019) i zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
W sierpniu 2014 w Hinterzarten zadebiutował w FIS Cupie – w pierwszym starcie został zdyskwalifikowany, a w drugim zajął 67. lokatę. W styczniu 2015 w Tschagguns wystąpił w zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy, plasując się na 49. pozycji w konkursie indywidualnym. We wrześniu 2015 w Râșnovie dwukrotnie uplasował się w drugiej dziesiątce zawodów Pucharu Karpat. W styczniu 2019 wystartował w mistrzostwach świata juniorów w Lahti – w konkursie indywidualnym był 63. Był to ostatni występ Flemströma w oficjalnych zawodach międzynarodowych.

Wielokrotnie stawał na podium mistrzostw kraju – indywidualnie zimą zdobył brąz na skoczni normalnej w 2017 i srebro na obiekcie tej samej wielkości w 2018, a latem srebro w konkursie na skoczni normalnej latem 2016 i latem 2017, a latem 2018 brąz na obiekcie tej samej wielkości. Z kolei drużynowo kilkukrotnie stawał na podium zawodów na skoczniach normalnych z klubem Sollefteå GIF, który reprezentuje: zimą – w 2016 zdobył srebro, w 2017 brąz, a w 2018 złoto; z kolei latem – w 2013 zdobył srebro, następnie był trzeci w 2014 i 2015, a w 2016 ponownie sięgnął po srebrny medal. Zdobywał również medale juniorskich mistrzostw kraju.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Starty M. Flemströma na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Starty M. Flemströma na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019